Die 41. Basketball-Europameisterschaft der Herren fand vom 1. bis zum 18. September 2022 statt. Der offizielle Name lautet EuroBasket 2022. Am Turnier nahmen 24 Nationalmannschaften teil.

Ursprünglich sollte die Europameisterschaft vom 2. bis zum 19. September 2021 ausgetragen werden. Am 9. April 2020 wurde sie wegen der Verlegung der Olympischen Sommerspiele 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie von der FIBA um ein Jahr verlegt. Nachdem die EM seit 1947 im Zwei-Jahres-Takt ausgetragen wurde, wäre es die erste Europameisterschaft gewesen, die den neu eingeführten Vier-Jahres-Takt eröffnet.

Das Turnier fand in vier verschiedenen Staaten statt, nämlich in Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien. In Deutschland waren Köln (eine Vorrundengruppe) und Berlin (Finalrunde) gastgebende Städte.

Austragungsorte

Qualifikation

Format 
Die Qualifikation für die Europameisterschaft erstreckte sich mit dem Beginn der Vorqualifikationsrunden im September 2017 bis zu den entscheidenden Qualifikationsspielen Ende Februar 2021. Es wurden acht Gruppen zu je 4 Mannschaften gebildet; die drei Besten jeder Gruppe erreichten die Europameisterschaft.

Die vier Austragungsnationen nahmen ebenfalls an der Qualifikation teil, mussten diese aber nicht bestehen. Russland wurde infolge des militärischen Überfalls auf die Ukraine 2022 von der Teilnahme ausgeschlossen, Montenegro rückte als bestes verbliebenes Team aus der Qualifikation nach.

Teilnehmer

Auslosung 
Die 24 Teilnehmer wurden nach der FIBA-Weltrangliste in sechs Lostöpfe verteilt. In Klammern der Weltranglistenplatz (Stand: 2. März 2021). Die Auslosung fand am 29. April 2021 in der Verti Music Hall in Berlin statt.

Modus 
Wie schon bei der vorherigen Basketball-Europameisterschaft 2017 ist das Turnier in eine Vorrundenphase, in der ausschließlich Gruppenspiele in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften stattfinden, sowie eine Finalrunde in Berlin aufgeteilt, in der Ausscheidungsspiele stattfinden. Im Unterschied zum vorangehenden Turnier werden keine Platzierungsspiele mehr für die Verlierer der Ausscheidungsspiele veranstaltet, die früher zur Ermittlung weiterer Teilnehmer der Qualifikation für den Basketballwettbewerb der Olympischen Spiele genutzt wurden.

Vorrunde 
Die Auslosung ergab folgende Spielpläne.

Gruppe A – Tiflis (Georgien)

Gruppe B – Köln (Deutschland)

Gruppe C – Mailand (Italien)

Gruppe D – Prag (Tschechien)

Finalrunde – Berlin (Deutschland)

K.-o.-Baum 
Die Finalrunde wurde im K.-o.-System in der Berliner Mercedes-Benz Arena ausgetragen.

Achtelfinale 

Quelle:

Viertelfinale 

Quelle:

Halbfinale 

Quelle:

Spiel um Platz 3 

Quelle:

Finale 

Quelle:

Weblinks 
 fiba.basketball: EuroBasket 2022 auf der FIBA-Website (englisch)
 augsburger-allgemeine.de: Das ist der Spielplan der Basketball-EM 2022

Einzelnachweise 

2022
Europameisterschaft